Bernard Quénault de La Groudière (1878-1961), homme politique français ;
 Hippolyte Alphonse Quénault (1795-1878 à ), homme politique français.

Voir aussi 
 Louis Quenault (1892-1958), aviateur français de la Première Guerre mondiale.